Бортнево – название населённых пунктов.

Россия 
 Бортнево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Бортнево — деревня в Пушкинском районе Московской области.